El término Elguera puede referirse a:

Geografía

 España
 Elguera, cuace fluvial, catalogado como arroyo, en el País Vasco;
 Comunidad de Cantabria
 Elguera o Helguera, nombre de una localidad perteneciente al municipio de Molledo;
 Elguera o Helguera, nombre de una localidad perteneciente al municipio de Rasines;
 Elguera o Helguera, nombre de una localidad perteneciente al municipio de Reocín; 
 México
 en el municipio de Celaya en estado de Guanajuato:
 Elguera, entidad rural (división administrativa);
 San Isidro de Elguera, entidad rural (división administrativa);

Apellido
 Elguera (apellido)
Personajes con el apellido Elguera
 Luis Fernando Elguera Manzo, Dj Profesional;
 Agustín Elguera, político peruano;
 Eddie "El Gato" Elguera, skateboarder profesional;
 Federico Elguera, político peruano, alcalde de la ciudad de Lima;
 Juan Ignacio Elguera, político peruano, ministro de Economía del Perú;
 Julio Sáenz Elguera, autor peruano;
 Jesús Elguera, pintor;
 de la Elguera (apellido).